Швед — людина, що належить до шведської національності.

Див. також 
 Швед (прізвище)